Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Futbol'nyj Klub Zenit Sankt-Peterburg nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.

Rosa

Rosa 
Rosa aggiornata al 27 luglio 2014

Risultati

Prem'er-Liga

Kubok Rossii

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

UEFA Champions League

Terzo turno preliminare

Play-off

Fase a gironi

Gruppo C (classifica)

UEFA Europa League

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni

2014-2015